American Birkebeiner (Kurzbezeichnung Birkie) ist der größte Skimarathon der USA und Nordamerikas. Das Rennen wird seit 1973 zwischen Cable und Hayward (Wisconsin) ausgetragen. Die Strecken der Hauptläufe sind 54 km (klassische Technik) bzw. 50 km (freie Technik) lang. Zudem werden zwei kürzere Distanzen über 23 km (Kortelopet) und 12 km (Prince Haakon) angeboten, die in Cable starten und enden. Das Rennen wird jährlich im Februar veranstaltet und gehört der Serie der Worldloppet-Läufe an.

Der Name des Rennens lehnt sich an das Birkebeinerrennet in Norwegen an.

Siegerliste der Hauptläufe

Weblinks 
Offizielle Website des American Birkebeiner
Offizielle Website der Worldloppet Ski Federation

Volkslanglauf
Sportveranstaltung in Wisconsin
Bayfield County
Sawyer County
Erstveranstaltung 1973